Уидобро — фамилия. Известные носители:
 Уидобро, Висенте (1893—1948) — чилийский поэт, прозаик, литературный и художественный критик, драматург и киносценарист.
 Уидобро, Элеутерио (род. 1942) — уругвайский левый политический деятель, писатель и публицист.